Deathstalker (letteralmente "inseguitore mortale" in inglese) può significare:

Film
Deathstalker - serie cinematografica di fantascienza
Deathstalker (Deathstalker) – film del 1983 di James Sbardellati
Deathstalker II - Duello di titani (Deathstalker II: Duel of the Titans) – film del 1987 di Jim Wynorski
Deathstalker III - I guerrieri dell'inferno (Deathstalker and the Warriors from Hell) – film del 1988 di Alfonso Corona
Deathstalker IV: Match of Titans (Deathstalker IV) – film del 1990 di Howard R. Cohen

Altro
Deathstalker – serie di romanzi di fantascienza dell'autore britannico Simon R. Green
Death Stalker – videogioco del 1989